
Termin -{CDD}- ima više značenja.
 Baza podataka konzerviranih domena, ()
 Hlor dioksidna dezinfekcija, (), brz proces dezinfekcije vode
 Atriopeptin, hormon